Winifer Fernández (Santiago de los Caballeros, Dominikai Köztársaság, 1995. január 6. –) dominikai röplabdázó.
A Miradorban játszott, majd Bakuba igazolt.

Források
Coed.com 
Totalsports  

1995-ben született személyek
Élő személyek
Röplabdázók
Dominikai Köztársaság